Nuevo Progreso kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Nuevo Progreso, kommun, 
 Nuevo Progreso, Guatemala, Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 Nuevo Progreso, Aldama, 
 Nuevo Progreso, San Juan Colorado, 
 Nuevo Progreso, San Juan Mazatlán, 
 Progreso, Tabasco, Jalapa, 
 Nuevo Progreso, Baja California, Tijuana, 
 Nuevo Progreso, Matías Romero Avendaño, 
 Nuevo Progreso, Michoacán de Ocampo, Puruándiro, 
 Nuevo Progreso, Nuevo Laredo, 
 Nuevo Progreso, Chilón, 
 Nuevo Progreso, Querétaro Arteaga, Colón, 
 Nuevo Progreso, San Andrés Tuxtla, 
 Nuevo Progreso El Viejo, 
 Nuevo Progreso, Jesús Carranza, 
 Nuevo Progreso, Arriaga, 
 Nuevo Progreso, Catazajá, 
 Nuevo Progreso, Tabasco, Huimanguillo, 
 Nuevo Progreso, Altamirano, 
 Nuevo Progreso, Santa María Petapa, 
 Nuevo Progreso, La Trinitaria, 
 Nuevo Progreso, Alvarado, 
 Nuevo Progreso, Ángel Albino Corzo, 
 Nuevo Progreso, Ocosingo, 
 Nuevo Progreso, Motozintla, 
 Nuevo Progreso (Nuevo León), 
 Nuevo Progreso, Francisco León,